Alessio Scarpi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Enrico Scarpi – pallavolista italiano
Giuseppe Scarpi – arbitro di calcio italiano
N.O. Scarpi – traduttore e giornalista austro-svizzero
Paolo Scarpi – storico delle religioni italiano